EBP steht für:

 European Blockchain Partnership 
 Erschließungsbeitrag
 das Programmierparadigma Event-based programming (siehe auch EDP)
 Enterprise Buyer Professional, ein Teil des Supplier-Relationship-Management-Systems der SAP
 Earth BioGenome Project
 Bahnhof Bochum-Langendreer (DS100-Code)
 Emopamil-Binding Protein, Emopamil-bindendes Protein

Abkürzung